Antoni Alemany Dezcallar, periodista mallorquí.
 Antoni Alemany Cladera, polític mallorquí.